Schloss Neuburg heißen:
 Burg Neuberg (Löffelbach), in der Oststeiermark
 Schloss Neuburg (Bayern) in Neuburg an der Donau
 Schloss Neuburg am Inn in Neuburg am Inn
 Schloss Neuburg an der Kammel in Neuburg an der Kammel
 Schloss Neuburg (Baden) in Obrigheim (Baden)
 Schloss Neuburg (Limburg) in Gulpen-Wittem, Niederlande

Siehe auch: 
 Burg Neuburg
 Schloss Neuberg, Schloss Nové Zámky
 Neuburg – ein Überblick  
Schloss Neuenburg
Schloss Neunburg